Saint-Maixent (Sarthe), municipi francès al departament del Sarthe 
 Saint-Maixent-de-Beugné, municipi francès al departament de Deux-Sèvres 
 Saint-Maixent-l'École, municipi francès al departament de Deux-Sèvres 
 Saint-Maixent-sur-Vie, municipi francès al departament de Vendée 
 Cantó de Saint-Maixent-l'École-2, cantó francès al districte de Niort (departament dels Deux-Sèvres) 
 Cantó de Saint-Maixent-l'École-1, cantó francès al districte de Niort (departament dels Deux-Sèvres)